Gonçalves [gõˈsalvʃ] ist ein patronymisch gebildeter portugiesischer Familienname, der auf den Vornamen Gonçalo zurückgeht. Die spanische Version des Namens lautet González (von Gonzalo).

Namensträger

A 
 Affonso Gonçalves, brasilianischer Filmeditor
 Alberto José Gonçalves (1859–1945), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Ribeirão Preto
 Alberto Gonçalves da Costa (* 1980), indonesischer Fußballspieler, siehe Beto (Fußballspieler, 1980)
 Alex dos Santos Gonçalves (Alex; * 1990), brasilianischer Fußballspieler
 Alexandre Gonçalves do Amaral (1906–2002), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Uberaba
 Alexis Gonçalves (* 1997), kapverdischer Fußballspieler
 André Gonçalves, portugiesischer Seefahrer
 Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840–1914), portugiesischer Romanist, Lusitanist, Phonetiker und Lexikograf
 Anselmo Gonçalves Cardoso (* 1984), portugiesischer Fußballspieler
 Antão Gonçalves, portugiesischer Seefahrer
 António Gonçalves, osttimoresischer Jurist
 António Aurélio Gonçalves (1901–1984), kapverdianischer Schriftsteller
 Antonino Lisboa Mena Gonçalves (* 1947), brasilianischer Diplomat

B 
 Benedito Gonçalves dos Santos (* 1958), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Presidente Prudente

C 
 Carlos Rômulo Gonçalves e Silva (* 1969), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Montenegro
 Cida Gonçalves (* 1962), brasilianische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Claude Gonçalves (* 1994), portugiesischer Fußballspieler
 Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão (1841–1924), brasilianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Porto Alegre

D 
 Dercy Gonçalves (1907–2008), brasilianische Schauspielerin
 Diogo Gonçalves (* 1997), portugiesischer Fußballspieler
 Dionísio Gonçalves Rebelo Galvão († 1765), portugiesischer Kolonialverwalter

E 
 Eduardo Gonçalves de Oliveira (* 1981), brasilianischer Fußballspieler, siehe Edu (Fußballspieler, 1981)
 Edvaldo Gonçalves Amaral (* 1927), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Maceió
 Egmar Gonçalves (* 1970), brasilianisch-singapurischer Fußballspieler
 Ernesto Gonçalves da Costa (1921–2002), portugiesischer Ordensgeistlicher, katholischer Missionsbischof
 Esmaël Gonçalves (* 1991), portugiesischer Fußballspieler
 Esterline Gonçalves Género (* 1981), são-toméischer Fußballschiedsrichter
 Evandro Gonçalves Oliveira Júnior (* 1990), brasilianischer Beachvolleyballspieler

F 
 Fábio Gonçalves (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Fabinho (Fußballspieler, 1986)
 Francisco da Luz Rebelo Gonçalves (1907–1982), portugiesischer Romanist, Lusitanist, Altphilologe und Lexikograf
 Faustino Godinho Gonçalves, osttimoresischer Unternehmer und Mitglied im Staatsrat

G 
 Gélson Tardivo Gonçalves Júnior (* 1974), brasilianischer Fußballspieler

 Guilherme Gonçalves (1919–1999), osttimoresischer Politiker, indonesischer Gouverneur
 Guilherme de Queiróz Gonçalves (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

H 
 Hélio Gonçalves Heleno (1935–2012), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Caratinga
 Hermenegildo Gonçalves Alves, osttimoresischer Polizist

J 

 Jaime Pedro Gonçalves (1936–2016), mosambikanischer Geistlicher, Erzbischof von Beira
 Jéssica de Lima Gonçalves Lopes Ferreira (* 1981), brasilianische Fußballspielerin

 Joaquim Gonçalves (1936–2013), portugiesischer Geistlicher, Bischof von Vila Real
 Joaquim Gonçalves de Azevedo (1814–1879), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von São Salvador da Bahia
 Joércio Gonçalves Pereira (* 1953) brasilianischer Ordensgeistlicher, Prälat von Coari
 Jonas Gonçalves Oliveira (* 1984), brasilianischer Fußballspieler

 Juvita Gonçalves (* 1973), osttimoresische Diplomatin

K 
 Kaio Felipe Gonçalves (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Kathleen Gonçalves, osttimoresische Geschäftsfrau

L 
 Lilian Gonçalves-Ho Kang You (* 1946), surinamesisch-niederländische Juristin und Menschenrechtlerin
 Lopes Gonçalves, portugiesischer Entdecker der afrikanischen Küste
 Luís Oliveira Gonçalves (* 1960), angolanischer Fußballtrainer
 Luiz Gonçalves Knupp (* 1967), brasilianischer Geistlicher, Bischof von Três Lagoas

M 
 Manuel António Gonçalves de Jesus (* 1955), portugiesischer Diplomat
 Marcelo Gonçalves Costa Lopes (Gonçalves; * 1966), brasilianischer Fußballspieler
 Marcos Antônio da Silva Gonçalves (* 1989), brasilianischer Fußballspieler, siehe Marquinhos (Fußballspieler, 1989)
 Maurine Dorneles Gonçalves (* 1986), brasilianische Fußballspielerin

N 
 Nelson Gonçalves da Costa (* 1982), deutsch-portugiesischer Fußballspieler
 Néstor Gonçalves (1936–2016), uruguayischer Fußballspieler
 Nuno Gonçalves († nach 1490), portugiesischer Maler

P 
 Paula Cristina Gonçalves (* 1990), brasilianische Tennisspielerin

 Pedro Gonçalves (* 1998), portugiesischer Fußballspieler

R 
 Rafael Pereira Gonçalves, osttimoresischer Politiker
 Rafaela Torres Gonçalves (* 1991), brasilianische Speerwerferin
 Ronir de Souza Gonçalves (* 1990), brasilianischer Fußballspieler

S 
 Samuel Rosa Gonçalves (* 1991), brasilianischer Fußballspieler
 Sidônio Trindade Gonçalves (* 1947), brasilianischer Kommunalpolitiker
 Stéfano Yuri Gonçalves Almeida (* 1994), brasilianischer Fußballspieler

T 
 Tomás Gonçalves (* 1944), ostimoresisch-indonesischer Administrator und Milizionär

U 
 Uendel Pereira Gonçalves (* 1988), brasilianischer Fußballspieler

V 
 Vagner Gonçalves (* 1996), kap-verdischer Fußballspieler
 Vasco Gonçalves (1921–2005), portugiesischer Militäroffizier und Politiker
 Vitor Gonçalves Felipe (* 1991), brasilianischer Beachvolleyballspieler

W 
 Wescley Pina Gonçalves (* 1984), brasilianischer Fußballspieler

Y 
 Yohan Goutt Goncalves (* 1994), osttimoresischer Skirennläufer

Toponyme 

 Bento Gonçalves, Stadt im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Gonçalves (Minas Gerais), Stadt im Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien

Siehe auch 

 Gonçalves de Oliveira
 Gonçalves da Costa
 Santos Gonçalves

Familienname
Portugiesischer Personenname